Аббревиатура ИПВ может означать:
 
 Инактивированная полиомиелитная вакцина
Инструкция по выживанию
Исламская партия возрождения